Isola di Capri kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Capri, ö, Kampanien, 
 Capri, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Napoli, 

Robotskapade Italienförgreningar